Love Me:

Музыка

Альбомы 
  (2007)
  (2008)

Песни 
 «Love Me» (песня Элвиса Пресли) (1953) — песня, ставшая популярной в исполнении Элвиса Пресли (1956)
  (1998)
  (1976) — песня, ставшая популярной в исполнении Ивонн Эллиман (1976)
  (2009)
  (2010)
  (2012)
  (2013)
  (1992)